grupa muzyczna z USA
 jedna z pięciu emanacji Sadaśiwy

Zobacz też 
 Aghori – mistyczna tradycja ascetyczna